Мадридский университет:
 Мадридский университет Комплутенсе
 Мадридский технический университет
 Мадридский университет имени Карлоса III
 Мадридский папский университет Комильяс
 Мадридский автономный университет
 Мадридский центральный университет